Бангало́р:
 Бангалор — город на юге Индии.
 Городской округ Бангалор
 Сельский округ Бангалор
 Бангалор — площадь в Минске.
 Бангалор — международный аэропорт, обслуживающий город Бангалор, Карнатака, Индия.
 Бангалорская торпеда — разновидность взрывного устройства.
 Эскадренные миноносцы проекта 15А «Бангалор» — тип индийских эскадренных миноносцев.